

Cinema 
 Stelle (Sterne) – film del 1959 diretto da Konrad Wolf

Persone 
 Elaine Sterne Carrington –  sceneggiatrice e regista statunitense
 Laurence Sterne – scrittore britannico
 Maurice Sterne –  scultore statunitense

Pagine correlate 
 Sterna